Аралез () - слово из армянского языка.
 Аралез - село в Армении основанное в 1915 году.
 Аралез - мифический пёс в мифологии армян.